Анато́лий Галактио́нович Петри́цкий (; 1895—1964) — советский, украинский живописец, график, , . Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1944). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1949, 1951).

Биография 
Анатолий Петрицкий родился а в Киеве в семье железнодорожника. 

Учился (1912—1918) в Киевском художественном училище
у В. Г. Кричевского и, параллельно, в студии А. А. Мурашко (в «доме Гинзбурга»).

Экспонировать свои работы начал с 1914 года. В 1916 году дебютировал как театральный художник. Главный художник Молодого театру Леся Курбаса (1917–1919). Оформил большинство представлений театра. Был главным художником Первого государственного драматического театра УССР и Украинской музыкальной драмы в Киеве. Занимался художественным оформлением книг и журналов. Входил а литературные объединения «Белая студия» (1918) и «Фламинго» (1919).

В 1922—1924 годах учился в Москве, во ВХУТЕМАСе (в то время — центр русского консруктивизма) у А. Д. Древина и Н. А. Удальцовой. Время учёбы и первое десятилетие творчества пришлись на конец послереволюционной эпохи свободы творчества, когда судьба художника определялась мерой его таланта, масштабом личности и его эстетическими предпочтениями. Его творчество в эти годы многогранно: работает как станковист (живопись и графика), сценограф, -иллюстратор и плакатист. Работы этого периода выполнены в стиле советского авангарда той поры. В портретах, например, идя от анализа формы модели, художник создаёт картинное пространство стилизованных трансформаций этой формы, получая лаконичный и выразительный образ. Таким методом создана большая часть известной серия портретов современников художника (общественные деятели, писатели, художники и актёры многие из которых позже были репрессированны; портреты репрессированных и людей из их окружения не сохранились). Впрочем, судьба шести портретов (Константина Гордиенко, Якова Городского, Саввы Голованивского, Владимира Сосюра, Исаака Фефера и Леонида Первомайского неизвестна. Их удалось спасти Савве Голованивскому и Леониду Первомайскому: когда они узнали, что портретную галерею Петрицкого хотят уничтожить, умудрились вытащить шесть портретов из подвала,где их хранили, (получив на это разрешение тогдашнего председателя Комитета по делам искусств А.А. Хвыля ), но в годы оккупации Киева портреты были украдены и на момент написания воспоминаний Саввой Голованивским (1986-й год),их местонахождение было неизвестно.

Образ строится у художника на выявлении самых характерных черт портретируемогоо и через них на раскрытии человеческой сути. Наличие в арсенале художника различных художественных методов, обдуманный их выбор, дали мастеру возможность каждый раз добиваться оригинального достижения цели, находить неповторимое выражение духовного состояния. Так портрет П. Митурича (1924), известного графика, даёт представлении о высоком мастерстве художника-рисовальщика. Обращает на себя внимание виртуозное владение рисунком, безусловное ощущение формы, которые делают работу убедительной и достоверной. Художник моделирует пластику лица, отображая внутреннее состояние и характер мягкого, интеллигентного и доброго человека. Свободные, уверенные и энергичные штрихи передают выразительные формы прямого носа, округлость лба, еле уловимые светотеневые переходы на продолговатом худощавом лице.

У 1927 году был одним из основателей (вместе с писателями Г. Шкурупиём, Д. Бузько, Л. Скрыпником, А. Полторацким, О. Влизько и художником В. Меллером) футуристической организации «Новая генерация».

С начала 30-х годов приоритетом в творчестве художника стал театр, который он знал, любил и где работал ещё до революции: «Как художник театра (с 1914) испытал влияние стилизаторских тенденций и конструктивизма. Преодолев эти тенденции П. с первой половины 1930-х гг. создавал преимущественно красочные костюмы и объёмно-пространственные декорации в живописно-декоративной манере, основываясь на глубоком изучении украинского народного искусства и быта.». Для художника оказавшегося автором немалого числа портретов «врагов народа» «преодолеть» в себе авангардиста было жизненно важным в буквальном смысле. Невозможным в творчестве художника стал и портретный жанр. К началу 30-х годов уже обладал немалым и успешным опытом работы в театре. Этот опыт, одарённость художника и лояльное отношение к советскому государству (в 1943 году А. Петрицкий вступил в ВКП(б)) позволили А. Г. Петрицкому сделать карьеру сценографа: как художник театра А. Г. Петрицкий работал в лучших театрах СССР в Москве, Киеве, Харькове; его заслуги перед театром отмечены высшими государственными наградами.

Академик АХ СССР (1947). Член Союза художников СССР.

Член ВКП(б) с 1943 года.

Умер Анатолий Петрицкий 6 марта 1964 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Более 500 театральных работ художника принадлежат собранию Музея театрального, музыкального и киноискусства Украини. Отдельные творения хранятся в Национальном художественном музее.

Семья 
 Сын — Анатолий Анатольевич Петрицкий (род. 1931), оператор, режиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств УССР
 Народный художник СССР (1944)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за оформление спектакля «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука
 Сталинская премия второй степени (1951) — за оформление спектакля «Калиновая роща» А. Е. Корнейчука
 Орден Ленина (1960)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (1945)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1940 и 1948)
 Орден «Знак Почёта» (1951)
 2 ордена 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медали

Участие в выставках 

 1969 — Персональная выставка А. Г. Петрицкого (посмертная) Киев
 2006 — «Перекрёстки: модернизм на Украине,1910—1930». Украинский центр современного искусства Чикаго

Графические и живописные работы 
 1922—1932 — серия графических и живописных портретов современников (более 150-ти работ). Среди них:
 портрет П. В. Митурича
 портрет Б. С. Глаголина. 1926.
 Портрет М. Горького. 1929.
 портрет М. В. Семенко. 1929.
 портрет Леся Курбаса. 1929.
 портрет Н. А. Скрипника. 1931
 1924 — «Инвалиды»
 1925 — «Отдых». Х., м. 69×81. ОХМ
 1926 — «За столом». Х., м. 132×98. НХМУ
 «Парашютисты»

Автор костюмов и декораций в спектаклях 
 1925 — «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского (Украинская столичная опера, Харьков)
 1937 — «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко (КУАТОБ имени Т. Г. Шевченко)
 1939 — «Богдан Хмельницкий» А. Е. Корнейчука (Малый театр)
 1941 — «Черевички» П. И. Чайковского (Большой театр)
 1948 — «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука (КУАДТ имени И. Я. Франко), Сталинская премия 1949
 1950 — «Калиновая роща» А. Е. Корнейчука (КУАДТ имени И. Я. Франко), Сталинская премия 1951 
 1953 — «Декабристы» Ю. А. Шапорина) (Большой театр)
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского (ХУАТОБ имени Н. В. Лысенко)

Память 
 В 1965 году в его честь названа улица в Киеве.

Источники 
 Врона І.І., А. Петрицький, Київ, 1968 (укр.)
 Горбачев Д. Е., А. Г. Петрицкий, М., 1971 
Д. О. Горбачов. Анатоль Петрицький. Нарис творчості. Київ, Знання, 1971. 
 Ю. Смолич Мій товариш//Анатолій Петрицький: Спогади про художника. К. «Мистецтво», 1981. С. 14 — 15.
 Анатоль Петрицький Портреты современников. Альбом. Автор-составителль В. В. Рубан. К. «Мистецтво», 1991. 128 стр. (На укр.; резюме на русском и английском)
 Мрачный украинский юмор Анатоля Петрицкого Дмитрий Горбачев
 НАЧИНАЛ С ЭКСПЕРИМЕНТА (К 100-летию Анатолия Петрицкого)
 Анатоль Петрицький. Театральні строї та декорації (зі збірки Музею театрального, музичного та кіномистецтва України), упорядник Тарас Лозинський, Тетяна Руденко, Київ, 2012
 В. Павловський. Спогади про Анатоля Петрицького. 1965.

Примечания 

Выпускники Киевского художественного училища
Выпускники ВХУТЕМАСа
Члены Союза художников СССР
Члены КПСС
Оперные сценографы
Театральные художники
Театральные художники СССР
Театральные художники Украины
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Художники-соцреалисты СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы Украины
Художники-портретисты Украины 
Художники-портретисты СССР
Графики СССР
Графики Украины
Художники-педагоги
Художники-графики
Плакатисты Украины
Плакатисты СССР
Жители дома «Слово»
Похороненные на Байковом кладбище